Ljestvice liga sedmog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 2012./13.

3. ŽNL Bjelovarsko-bilogorska

skupina Jug

skupina Sjever

3. ŽNL Osječko-baranjska

NS Beli Manastir (Baranjska liga) 

 Izvori: 
 rsssf.com

NS Donji Miholjac 

 Izvori: 
 rsssf.com

NS Đakovo 

 Izvori: 
 rsssf.com

NS Našice 

 Izvori: 
 rsssf.com 
 Omladinac Niza

NS Osijek 

 Izvori: 
 rsssf.com 
 NS Osijek

NS Valpovo 

 Izvori: 
 rsssf.com

3. ŽNL Sisačko-moslavačka

NS Kutina (Moslavačka liga) 

 Izvori: 
 ŽNS Sisačko-moslovačka

NS Novska 

 Izvori: 
 ŽNS Sisačko-moslovačka

NS Sisak 

 Izvori: 
 ŽNS Sisačko-moslovačka

3. ŽNL Vukovarsko-srijemska

NS Vinkovci 

 Izvori: 
 rsssf.com

NS Vukovar 

Izvori: 
 rsssf.com 
 HNK Borovo, rezultati 
 HNK Borovo, ljestvice

Poveznice 
 MAXtv Prva liga 2012./13.
 2. HNL 2012./13.
 3. HNL 2012./13.
 4. rang HNL-a 2012./13.
 5. rang HNL-a 2012./13.
 6. rang HNL-a 2012./13.
 Hrvatski nogometni kup 2012./13.

Izvori 
 rsssf.com, Hrvatska 2012./13., sedmi rang

2012-13
 7